Э́рика Линн Бра́ун (, ) — американская кёрлингистка.

Скип собственной и олимпийской сборной команд, серебряный призёр чемпионатов мира по кёрлингу в Гамильтоне и Сент-Джоне, кёрлингистка года Соединённых Штатов среди женщин в 1989, 1994, 2004 и 2013 годах, член состава команды года США по кёрлингу в 1999, 2004 и 2013 годах, участница олимпийской сборной США на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи.

Достижения 
 : серебро (, ).
 : золото (1995, 1996, 1999, 2002, 2004, , , , ), серебро (1991, 2000, 2001, 2003), бронза (1993, 1997, 1998, 2006, 2007).
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (1987, 1997, 2013), серебро (2001), бронза (2005).
 : серебро (, ), бронза ().
 Лучшая кёрлингистка года в США (): 1988, 1994, 2004, 2013 (4 раза, на настоящий момент в списке с таким количеством награждений только она и Лиза Шёнеберг).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу